Anderle ist der Familienname folgender Personen:

 Adolf Anderle (1868–1919), österreichischer Politiker (CS)
 Alfred Anderle (1925–1994), deutscher Historiker
 Alois Anderle (1869–1953), österreichischer Schwimmer
 David Anderle (1937–2014), US-amerikanischer Musikproduzent
 Florian Anderle (* 1990), österreichischer Fußballspieler

 Helene Stourzh-Anderle (1890–1966), österreichische Gynäkologin, Sexualwissenschaftlerin und Schriftstellerin
 Helga Anderle (* 1939), österreichische Redakteurin und Schriftstellerin 
 Jan Anderle (1900–1982), mährisch-tschechischer Testpilot
 Nikolaus Anderle (1908–1985), österreichischer Geologe 
 Patricia Anderle (* 1970), österreichische Politikerin (SPÖ)

Siehe auch:
 Anderl
 Anderle Knoll
 Andrle